Johan Daniel Herholdt kan betyde to forskellige personer:

 Johan Daniel Herholdt (læge) – (1764 – 1836)
 Johan Daniel Herholdt (arkitekt) – (1818 – 1902)